

Geografia 
.

Austria 
 Kulm – ex comune ora frazione di Eberau, comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Kulm – frazione di Warth, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Kulm am Zirbitz – ex comune ora frazione di Neumarkt in der Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Kulm bei Weiz – ex comune ora frazione di Pischelsdorf am Kulm, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Polonia 
 Kulm (o "Culm") – antico nome tedesco di Chełmno, città nel distretto di Chełmno (Cuiavia-Pomerania)
 Circondario di Kulm (tedesco: "Kreis Kulm") – antico circondario della Prussia occidentale
 Kulmerland – antico nome tedesco della Terra di Chełmno, regione storica con capoluogo Chełmno

Repubblica Ceca 
 Kulm – antico nome tedesco di Chlumec, comune nel distretto di Strakonice (Boemia Meridionale)
 Battaglia di Kulm – battaglia combattuta nel 1813 durante la guerra della Sesta coalizione
 Kulm – antico nome tedesco di Chlumec, comune nel distretto di Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Stati Uniti d'America 
 Kulm – city nella contea di LaMoure (Dakota del Nord)

Svizzera 
 Distretto di Kulm – distretto con capoluogo Unterkulm (Canton Argovia)

Altro 
 Kulm – trampolino per il salto con gli sci situato a Tauplitz (Austria)

Pagine correlate 
Culm